La Ferrière-au-Doyen (Calvados), een Franse plaats in de gemeente Souleuvre-en-Bocage in het departement Calvados
La Ferrière-au-Doyen (Orne), een Franse gemeente in het departement Orne